Le combat de Pontsal se déroula lors de la chouannerie.

Le combat
Le , alors que le débarquement de Quiberon est imminent, 400 à 500 Chouans commandés par Pierre Mercier, dit « La Vendée », campent dans la gorge de Pontsal, située entre Vannes et Auray. Ce jour-là, un détachement de 40 soldats républicains escortant une dame passe par cette gorge et tombe dans une embuscade. Trop peu nombreux, les Républicains sont rapidement mis en déroute, plusieurs sont pris et fusillés près de la maison de Kersal par les marins de Baden. Un des prisonniers parvint à s'échapper mais il est poursuivi jusqu'à Brandivy, ramené et fusillé. La dame de son côté tente d’intercéder auprès de Mercier en faveur des prisonniers mais sans succès, elle est reconduite jusqu'à la route. Au total 18 Républicains sur 40 sont tués.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 , 573.

Pontsal, 01 
Pontsal, 01 
Pontsal, 01 
Chouannerie dans le Morbihan
Plougoumelen